Número mágico pode se referir a:
 Número mágico, em informática.
 Número mágico, em física.
 Número mágico, em esportes.

Desambiguação